Владимир Саулович Гурьян (1913 — ?) — советский поэт-песенник. Специализировался на патриотических текстах. Сотрудничал со многими советскими композиторами, среди которых Андрей Бабаев, Давид Прицкер, Анатолий Новиков.

Песни на слова В.С. Гурьяна исполняли Георг Отс, Олег Анофриев, Михаил Александрович, Леонид Кострица, Глеб Романов, Владимир Канделаки, Владимир Бунчиков, Нина Дорда, Зоя Рогозикова, Александра Юдина, Людмила Иванова, Борис Шапенко, Тамара Кравцова, Нина Поставничева. С ним сотрудничали ВИА «Красные маки», Государственный русский народный хор имени Пятницкого, Краснознамённый имени А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской армии,Ансамбль песни и танца Черноморского флота, Эстрадный оркестр Всесоюзного радио.

Известные песни

Примечания

Ссылки 
Поэты СССР
Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»